Der Wahlkreis Einbeck ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er umfasst die Städte Bad Gandersheim, Dassel, Einbeck (mit Kreiensen) und Uslar sowie den Flecken Bodenfelde und das gemeindefreie Gebiet Solling im Landkreis Northeim, ferner die Stadt Seesen (Landkreis Goslar).

Zwischenzeitlich (bei den Landtagswahlen 2013 und 2017) gehörte Bodenfelde zum Wahlkreis Northeim. Aus dieser Umgliederung erklärt sich die deutlich gesunkene Zahl der Wahlberechtigten. Zur Wahl 2022 kehrte Bodenfelde in den Wahlkreis Einbeck zurück, hinzu kam die Stadt Seesen aus dem aufgelösten Wahlkreis Seesen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Einbeck sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist René Kopke (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 18.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Landtagswahlkreis Einbeck sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Uwe Schwarz (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Christian Grascha (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 19.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Stünkel, Joachim" |Joachim Stünkel
| 31,6
| 31,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Schwarz, Uwe" |Uwe Schwarz
| 45,0
| 42,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Rengshausen, Detlef" |Detlef Rengshausen
| 5,1
| 6,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Grasche, Christian" |Christian Grascha
| 9,6
| 8,4
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Armanski, Gerhard" |Gerhard Armanski
| 3,3
| 3,7
|-
| AfD
| data-sort-value="Küpper, Dirk" |Dirk Küpper
| 5,5
| 5,7
|-
| BGE
| -
| -
| 0,1
|-
| DM
| -
| -
| 0,1
|-
| Freie Wähler
| -
| -
| 0,2
|-
| LKR
| -
| -
| 0,0
|-
| ödp
| -
| -
| 0,1
|-
| Die PARTEI
| -
| -
| 0,5
|-
| Tierschutzpartei
| -
| -
| 0,6
|-
| Piratenpartei
| -
| -
| 0,1
|-
| V-Partei³
| -
| -
| 0,1
|-
|}

Die Wahlbeteiligung lag mit 62,6 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Einbeck sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Uwe Schwarz (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Christian Grascha (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Schwarz, Uwe" |Uwe Schwarz
| 44,0
| 38,6
|-
| CDU
| data-sort-value="Stünkel, Joachim" |Joachim Stünkel
| 38,6
| 33,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Grascha, Christian" |Christian Grascha
| 5,3
| 10,8
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Nehring, Hans-Joachim" |Hans-Joachim Nehring
| 6,2
| 9,6
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Bleichert, Otto" |Otto Bleichert
| 2,8
| 3,0
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Rittner, Aljoscha" |Aljoscha Rittner
| 1,9
| 1,8
|-
| NPD
| data-sort-value="Schulz, Mario" |Mario Schulz
| 1,1
| 1,2
|-
| Freie Wähler || || || 0,7
|-
| Die Freiheit || || || 0,4
|-
| PBC || || || 0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,1
|}

Die Wahlbeteiligung lag bei 62,3 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Einbeck fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Uwe Schwarz (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Schwarz, Uwe" | Uwe Schwarz
| 42,1
| 36,8
|-
| CDU
| data-sort-value="Stünkel, Joachim" | Joachim Stünkel
| 40,8
| 36,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Grascha, Christian" | Christian Grascha
| 6,7
| 10,8
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Hamann, Rainer" | Rainer Hamann
| 6,6
| 7,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Ruwisch, Volker" | Volker Ruwisch
| 3,8
| 5,0
|-
| NPD
|
|
| 1,7
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,5
|-
| FAMILIE
|
|
| 0,4
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Volksabstimmung
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Freie Wähler
|
|
| 0,1
|-
| ÖDP
|
|
| 0,1
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 59,7 %.

Landtagswahl 2003 
Bei der Wahl 2003 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 23. Direkt gewählter Kandidat war Joachim Stünkel (CDU).

Die Wahlbeteiligung lag bei 68,3 %.

Landtagswahl 1998 
Bei der Wahl 1998 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 23. Direkt gewählter Kandidat war Uwe Schwarz (SPD).

Die Wahlbeteiligung lag bei 76,4 %.

Landtagswahl 1994 
Bei der Wahl 1994 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 23. Direkt gewählter Kandidat war Uwe Schwarz (SPD).

Die Wahlbeteiligung lag bei 77,1 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Northeim)